Jackpot bezeichnet:

 Jackpot, Spielbegriff, ursprünglich aus dem Pokerspiel
 Jackpot (Nevada), Ort an der Grenze zum Nachbarbundesstaat Idaho
 Jackpot (Album), Musikalbum von Pietro Lombardi (2011)
 Jackpot (Brian-Charette-Album), Jazzalbum von Brian Charette (2022) 
 Jackpot (Drama), Drama von Réjane Desvignes (2011)
Jackpot ist der Titel folgender Filme:

Jackpot (1978), deutscher Film von Renate Sami und Matthias Weiss
 Jackpot (1985), US-amerikanischer Film von Richard Brooks
 Jackpot (2013), indische Filmkomödie
 Jackpot (2020), deutscher Fernsehfilm von Emily Atef
Jackpot – Krach in Atlantic City, US-amerikanische Filmkomödie (1998)
 Jackpot – Vier Nieten landen einen Treffer, norwegischer Film von Magnus Martens (2011)

Jackpot ist der Künstlername von:

 JayJay Jackpot (Janina-Dominique Buse; 1987–2020), deutsche YouTuberin, Influencerin und Laiendarstellerin